Провинция Консепсьон  () — провинция в Чили в составе области Био-Био. Административный центр — Консепсьон.

Включает в себя 12 коммун.

Территория — 3496 км². Население — 995 658 человек (2017). Плотность населения — 284.8 чел./км².

Административный центр — Консепсьон.

География 
Провинция расположена на западе области Био-Био.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Ньюбле;
 на востоке — провинция Био-Био;
 на юге — провинция Арауко;
 на западе — Тихий океан.

Административное деление 
Провинция включает в себя 12 коммун:
 Консепсьон, административный центр — Консепсьон;
 Коронель, административный центр — Коронель;
 Чигуаянте, административный центр — Чигуаянте;
 Флорида, административный центр — Флорида;
 Уальпен, административный центр — Уальпен;
 Уальки, административный центр — Уальки;
 Лота, административный центр — Лота;
 Пенко, административный центр — Пенко;
 Сан-Педро-де-ла-Пас, административный центр — Сан-Педро-де-ла-Пас;
 Санта-Хуана, административный центр — Санта-Хуана;
 Талькауано, административный центр — Талькауано;
 Томе, административный центр — Томе.

Примечания 

Провинции Чили